Jón Árnason peut faire référence à :

 Jón Árnason (évêque de Garðar) (mort en 1209)
 Jón Árnason (évêque de Skálholt) (1665-1743)
 Jón Árnason (folkloriste) (1819–1888), folkloriste et auteur islandais
 Jón Gunnar Árnason (1931–1989), sculpteur islandais
 Jón Loftur Árnason (né en 1960), joueur d'échecs islandais
 Jón Árnason (né en 1988), joueur de hockey sur glace islandais